Indonesië
 Jekulo (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Kudus in de provincie Midden-Java
 Jekulo (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Kudus in de provincie Midden-Java